Чемпионат мира по боксу 1986 года прошёл с 8 по 18 мая в Рино (Невада, США). Это был 4-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 235 боксёров из 38 стран.

Победители и призёры

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг

До 51 кг

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 67 кг

До 71 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты

Международные спортивные соревнования в Неваде
Май 1986 года
Чемпионаты мира в США